Ledizione 1929-30 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'Újpest, che conquistò il suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo fu József Takács del Ferencváros con 40 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente

Verdetti 
 Újpest campione d'Ungheria 1929-30.
Újpesti FC e Ferencvárosi FC ammesse alla Coppa dell'Europa Centrale 1930.
 Attila FC e Somogy FC retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Squadra campione

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1929
Calcio nel 1930
Campionato ungherese di calcio